Pressão de degenerescência é a pressão originada por efeitos quânticos em estados de matéria altamente comprimida. 

Em um gás de férmions (partículas com spin da metade de um número ímpar) a alta densidade, como acontece em anãs brancas (massa de elétrons e prótons) ou estrelas de nêutrons (massa de nêutrons), a separação entre as partículas é muito pequena. Pelo princípio da incerteza de Heisenberg, a diferença de momentum entre elas deve ser de no mínimo maior do que [h/(Dx)]. Como Dx é muito pequeno, a diferença de momentum é muito grande, e portanto as velocidades, dadas por [p/m], vão ser muito grandes, principalmente no caso dos elétrons, em que a massa é pequena.

Pressão de degenerescência eletrônica
A pressão de degenerescência eletrônica é uma consequência do princípio de exclusão de Pauli, o qual estabelece que dois férmions não podem ocupar o mesmo estado quântico ao mesmo tempo. A força provida por esta pressão estabelece um limite para o quanto a matéria pode ser espremida junta sem se transformar em um buraco negro. Este é um importante fator na física estelar porque é responsável pela existência das anãs brancas.

Ver também 
 Matéria degenerada

Mecânica quântica